En mathématiques et plus particulièrement en théorie des probabilités :

 Loi composée peut désigner la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées où le nombre de termes est aussi aléatoire et indépendant des termes de la somme.
 Loi composée est aussi synonyme de loi de mélange.